Kika (Benin), arrondissement del Benin situato nella città di Tchaourou nel dipartimento di Borgou
 Kika Karadi, artista ungherese
 Kika Markham, attrice britannica
 Kika - Un corpo in prestito, film spagnolo del 1993 di Pedro Almodóvar
 KiKa, abbreviazione di KinderKanal, canale televisivo tedesco per bambini e ragazzi
 Kika (キカ), personaggio del videogioco Suikoden IV
 Kika, serie TV immaginaria in un episodio della serie televisiva statunitense Detective Monk

Pagine correlate 
Kiko